Joseph ou Joe Olive sont des noms pouvant désigner:

  (1850-1933), homme d'affaires américain
 Joseph Oliver (1852-1922), maire canadien de Toronto
 Joseph Oliver dit King (1885-1938), cornettiste et compositeur américain
 Joe Oliver (né en 1940), homme politique canadien en Ontario
  (né en 1946), joueur anglais de cricket
  (né en 1965), joueur américain de baseball
 , joueur anglais de rugby

Voir aussi 
 Joseph Olivier (1874-1901), joueur français de rugby
 

Oliver, Joseph